KIJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Niigata di Niigata (Giappone)
 Kij – isola del Mar Bianco